Magyar Sándor (1898–1981) navigátor
 Magyar Sándor (1907–1983) Minder Sándor jégkorongozó egy ideig használt magyarosított neve
 Magyar Sándor (1959) kovácsművész